Fada
Ou ainda:
Fada (Chade) - capital do departamento de Ennedi Ouest

Desambiguação